Swift, családnév
 Swift, a NASA gammakitöréseket megfigyelő csillagászati műholdja
 Swift, az Apple által fejlesztett programozási nyelv
 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), elektronikus banki tranzakciókkal, azok biztonságával foglalkozó vállalatok egyike
 SWIFT-kód (ISO 9362, BIC-kód), a bankok azonosítására szolgáló kód
 Suzuki Swift, gépjármű
 Supermarine Swift, angol vadászrepülőgép